А́лекс Кару́со (; род. 28 февраля 1994 года в Колледж-Стейшене, Техас, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позициях разыгрывающего и атакующего защитников. Чемпион НБА 2020 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Выступает за баскетбольный клуб «Чикаго Буллз». На студенческом уровне выступал за команду «Техас A&M Эджис», в составе которого в 2016 году попал во вторую сборную Юго-Восточной конференции.

Школа и колледж 
Карусо играл за школу A&M в Колледж-Стейшене, штат Техас под руководством тренера Расти Сиглера и Рика Германа. На втором году обучения в старшей школе набирал в среднем 18 очков и совершал 9 подборов, был включен в сборную штата, выбран в команду региональной ассоциации, а также MVP как лидер своей городской команды.

После окончания старшей школы присоединился к команды «Техас A&M Эггиз». За 137 матчей и четыре сезона в среднем статистика выглядела следующим образом: 8 очков, 4,7 результативные передачи и 2,02 перехвата. По итогам обучения в колледже стал лидером по количеству передач (649) и перехватов (276). На последнем году обучения был выбран во вторую сборную конференции SEC, а также в первую команду защиты конференции .

Профессиональная карьера

«Оклахома-Сити Блю» (2016—2017) 
После выставления кандидатуры на драфт НБА 2016 года Карусо выступал в Летней лиге НБА за клуб «Филадельфия Севенти Сиксерс». 23 сентября 2016 года подписал контракт с «Оклахома-Сити Тандер», однако 17 октября был отчислен. 3 ноября 2016 года получил возможность выступать за фарм-клуб, «Оклахома-Сити Блю», выступающий в лиге развития.

«Лос-Анджелес Лейкерс» (2017—2021) 
Карусо присоединился к «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2017 году в рамках Летней лиги НБА. После нескольких неплохих матчей, в том числе он заменил получившего повреждение Лонзо Болла, «Лейкерс» одержали победу, а игрок 13 июля 2017 года получил первый двусторонний контракт. Он стал первым игроком, который пришел из Лиги развития напрямую и заключил двусторонний контракт. Также помог «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграть Летнюю лигу НБА 2017 года в Лас-Вегасе.

Дебютировал в официальном матче за «Лейкерс» 20 октября 2017 года в матче против «Лос-Анджелес Клипперс». За 12 минут на площадке набрал два очка, совершил один подбор, отдал две результативные передачи и совершил потерю.

6 июля 2019 года Карусо подписал двухлетний контракт с «Лейкерс» на $5,5 млн. 12 октября 2020 года стал чемпионом НБА в составе Лос-Анджелес Лейкерс.

«Чикаго Буллз» (2021—настоящее время) 
10 августа 2021 года Карусо подписал четырехлетний контракт с «Чикаго Буллз» на сумму 37 миллионов долларов.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 Биография игрока на сайте колледжа

Баскетболисты США
Игроки «Оклахома-Сити Блю»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Саут-Бей Лейкерс»
Игроки «Чикаго Буллз»